Майда́нчик -
 1. Зменшений варіант від слова майдан.
 2. Невелика рівна ділянка землі, місце призначене для чого-небудь, тераса.
Будівельний майданчик
Дитячий майданчик
 3. Рівне місце (в приміщенні, на підприємстві і т. ін.), відведене, призначене для чого-небудь. 
 4. Плоска, рівна частина якої-небудь споруди, якогось пристрою, обмежена, відділена чим-небудь; невелика горизонтальна площина.

Бокова частина вагона біля входу або виходу, частина тамбуру, призначена для посадки і висадки пасажирів, завантаження і вивантаження вантажів. В окремих типах вагонів — відкидна плита для адаптації посадки і висадки пасажирів до різних типів (різної висоти) перонів, платформ, а також частина пристрою спеціальних вагонів, призначена для посадки і висадки пасажирів, що пересуваються у інвалідних візках.

Сходовий майданчик — рівне місце, поміст між маршами сходів.
Візок із настилом у вигляді помосту.
 5. Поміст, спеціально обладнаний для театральних вистав, концертів і т. ін.; сцена.

Див. також
 Будівельний майданчик
 Дитячий ігровий майданчик
 Електронний торговельний майданчик
 Монтажний майданчик
 Штрафний майданчик
 Платформа (майданчик, поміст)
 Приймально-відправний майданчик
 Вебмайданчик

Джерела